Palmolive désigne :
 Palmolive, une marque américaine de Colgate-Palmolive ;
 Colgate-Palmolive, une entreprise américaine, Palmolive restant l'une de ses marques ;
 Palmolive Building, un gratte-ciel de Chicago qui a été le siège social de la compagnie ci-dessus ;
 Palmolive, ou Paloma Romero, batteuse du groupe punk The Slits.